Assefa ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Assefa (* 1972), äthiopischer Langstreckenläufer
 Behailu Assefa (* 1989), äthiopischer Fußballspieler
 Girma Assefa (* 1986), äthiopischer Marathonläufer
 Meskerem Assefa (* 1985), äthiopische Mittelstreckenläuferin
 Raji Assefa (* 1986), äthiopischer Langstreckenläufer
 Sofia Assefa (* 1987), äthiopische Hindernisläuferin
 Tigist Assefa (* 1994), äthiopische Mittel- und Langstreckenläuferin